Екатери́на II Великая — императрица Всероссийская (1762—1796).
 Екатерина II де Валуа — титулярная императрица Константинополя (1308—1346), княгиня Ахейская и Тарентская.
 «Императрица Екатерина II» (1832 год) — парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.
 «Екатерина II» (1889 год) — русский барбетный броненосец.
 Екатерина II (линкор) — первоначальное название русского линкора типа «Императрица Мария».
 Екатерина II (1960) — российский пассажирский лайнер класса Михаил Калинин (носил это название с 1993 по 2003 год).
 Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия
 Екатерина Вторая (фильм)

См. также 
 Екатерина Великая (значения)
 Екатерина (телесериал)
 Екатерина I (значения)